Rio Grande eller Río Grande (portugisisk, henholdsvis spansk stavning, betyder "Store flod") kan henvise til flere floder, steder m.m.:

Floder 

 Rio Grande, grænseflod mellem USA og Mexico
 Río Grande, Bolivia
 Rio Grande, Brasilien
 Rio Grande, Córdoba, Argentina
 Río Grande, Feuerland, Chile/Argentina
 Rio Grande, Jamaica
 Rio Grande, La Rioja, Argentina
 Rio Grande, Lourinhã, Portugal
 Río Grande, Lugo, Spanien
 Río Grande, Málaga, Spanien
 Rio Grande, Mendoza, Argentina
 Rio Grande, Patagonien, Argentina
 Río Grande, Peru
 Río Grande, Venezuela
 Río Grande de Jujuy
 Río Grande de la Magdalena i Colombia, biflod til Río Magdalena
 Río Grande de Lípez
 Río Grande de Matagalpa, Nicaragua
 Río Grande de Santiago Mexico
 Río Grande de Tárcoles
 Río Grande de Tarija
 Río Motagua, Guatemala

Byer 

 Río Grande, Durango, Mexico
 Río Grande, Iruya, en by i provinsen Salta i Argentina
 Río Grande, Oaxaca, Mexico
 Río Grande, Puerto Rico
 Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasilien
 Río Grande, San Luis, en by i provinsen San Luis i Argentina
 Rio Grande, Texas
 Río Grande, Tierra del Fuego, en by i Feuerland i Argentina
 Río Grande, Zacatecas, Mexico

Regionale forvaltningsenheder 

 Bistum Rio Grande i Brasilien
 Departamento Río Grande, Feuerland, Argentina
 Distrito Río Grande, Arequipa, Peru
 Distrito Río Grande, Ica, Peru
 Río Grande Municipio, Zacatecas, kommune i Zacatecas, Mexico
 Rio Grande do Norte, delstat i Brasilien
 Rio Grande do Sul, delstat i Brasilien

Skibe 

 Rio Grande (skib, 1939), fragtskib af Belgrano-Klassen
 Rio Negro (skib, 1905), fragtskib af Rio-Klassen
 Rio Grande do Sul (1909), krydser i den brasilianske marine

Andre betydninger 

 daglig tale for Denver and Rio Grande Western Railroad, et tidligere jernbaneselskab i USA
 Rio Grande (film), en amerikansk westernfilm fra 1950